Le Qatar Classic 2020 est l'édition 2020 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au . 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Syed Azlan Amjad et Grégory Gaultier, et 16 joueurs dont les 8 têtes de série qualifiés directement pour le deuxième tour. 

Avant le début du tournoi, Mostafa Asal et Zahed Salem se retirent du tournoi parce qu'ils ont dû se mettre en quarantaine en raison de cas positifs de Covid-19 dans leur voisinage immédiat. Peu après, le numéro trois mondial Karim Abdel Gawad, renonce à participer au tournoi en raison d'une blessure.

Le  tour voit l'entrée en lice des têtes de série avec l'élimination du  joueur mondial Simon Rösner par Fares Dessouky. Lors du  tour, Youssef Ibrahim provoque une immense surprise en battant le  mondial Mohamed El Shorbagy après avoir sauvé une balle de match.

La finale est une revanche de la finale du Windy City Open disputée en début d'année avec Ali Farag remontant un handicap de deux jeux pour s'imposer. Ali Farag l'emporte à nouveau et conforte son rang de  mondial.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2020
Sport au Qatar en 2020
Sport en novembre 2020
PSA World Series 2020